Wethersfield puede referirse a:

 Wethersfield (Connecticut), Estados Unidos
 Wethersfield (condado de Hartford, Connecticut), Estados Unidos
 Wethersfield (Essex), Inglaterra
 Wethersfield (Nueva York), Estados Unidos